Honjo, centro abitato del Giappone
Kamatari Honjo, personaggio fittizio tratto dal manga e dall'anime di Nobuhiro Watsuki
Tasuku Honjo, immunologo giapponese